Зажицкий, Зажицкая () — польская фамилия.

Известные носители 
 Зажицкий, Адам — польский скрипач группы «Титус».
 Зажицкий (Заржицкий), Александр (1834—1895) — польский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Зажицкий, Влодзимеж Стефан (1906—1994) — польский политик, депутат Сейма в 1938—1939 годах.
 Зажицкий, Войцех Щенсны (род. 1942) — польский крестьянин, депутат Сейма в 1989—2005 и 2009—2011 годах.
 Зажицкий, Георгий Семёнович (род. 1946) — советский фехтовальщик на шпагах, мастер спорта международного класса, олимпийский призёр. 
 Зажицкий, Даниэль (род. 1971) — польский музыкант инструментальной электронной музыки.
 Зажицкий, Ежи (1911—1971) — польский режиссёр.
 Закута—Зажицкий — легендарный разбойник и грабитель XVI века.
 Зажицкий, Збигнев (род. 1946) — польский волейболист, олимпийский чемпион 1976 года, чемпион мира 1974 года.
 Зажицкий, Ирениуш (род. 1950) — польский политик, сенатор.
 Зажицкий, Казимеж (род. 1939) — польский журналист, депутат Сейма в 2001—2005 годах.
 Зажицкий, Лешек (род. 1954) — польский механик, 12-кратный победитель конкурса краковских шопок.
 Зажицкий, Мариан (1895—1981) — польский полковник-сапёр, герой польско-советской войны, комендант польского сапёрного училища в Шотландии.
 Зажицкий, Павел — польский журналист.
 Зажицкий, Павел — глава польских харцеров в 2001—2006 годах.
 Зажицкий, Рышард (1919—1944) — польский поручик, командир подразделения студентов Варшавского университета во время варшавского восстания.
 Зажицкий, Станислав (1924—2007) — польский учёный, лесовод.
 Зажицкий, Фердинанд (1888—1958) — польский генерал, министр торговли и промышленности, сенатор.
 Зажицкий, Флориан (1916—1944) — герой польского подполья.
 Зажицкий, Ян Милош (род. 1966) — польский дирижёр, профессор музыкальной академии.
 Зажицкий, Януш (1914—1995) — польский архитектор, дивизионный генерал, председатель горсовета Варшавы в 1956 и 1960—1967 годах.

 Зажицкая, Бася — британская дизайнер и предприниматель.
 Зажицкая, Зорика — польская кино-актриса.
 Зажицкая, Ирена (1900—1993) — польская писательница.
 Зажицкая, Люся — польская и немецкая оперная певица (сопрано).
 Зелиньская—Зажицкая, Кристина (1924—2007) — польская журналистка, депутат Сейма в 1985—1989 годах.
 Зажцкая, Марта — польская учёная в области феминизма, профессор Утрехтского университета.
 Зажицкая, Моника — американская учёная в области дигитального искусства, профессор Хьюстонского университета.

 Берар-Зажицкая, Ева (род. 1946) — социолог и историк польского происхождения. Дочь Януша Зажицкого.

См. также 
 Зажицкие (герб)